Ліга чемпіонів УЄФА 1994–1995 — 40-й футбольний турнір між найкращими клубами європейських країн і третій такий турнір у форматі Ліги чемпіонів УЄФА. У фіналі на «Ернст-Гаппель-Штадіон» у Відні перемогу святкував «Аякс», який з рахунком 1-0 здолав у вирішальній грі «Мілан».

В порівнянні з попереднім сезоном у формат турніру було внесено кардинальні зміни. У цьому розіграші учасників було розділено на чотири групи по 4 команди в кожній, а не на дві групи по чотири учасники після другого раунду, як було у попередньому сезоні. Це також перший сезон, в якому в плей-офф брали участь 8 команд.

Кваліфікаційний раунд 

|-
!colspan="5"|Група A

|-
!colspan="5"|Група B

|-
!colspan="5"|Група C

|-
!colspan="5"|Група D

|}

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D

* - з «Мілана» було знято два очки через заворушення на трибунах під час домашнього матчу проти «Казино».

Плей-оф

Чвертьфінали 

|}

Півфінали 

 
|}

Фінал

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Всі матчі турніру на сайті УЄФА  
 Ліга чемпіонів УЄФА 1994-95 на rsssf.com  

1994-95